Охо де Агва де Ернандез има више значења:

 Охо де Агва де Ернандез (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва де Ернандез (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику